Николай Спи́рин:
 Спирин, Николай Александрович (1882—1938) — русский и советский архитектор.
 Спирин, Николай Александрович (род. 1949) — российский металлург.
 Спирин, Николай Иванович (1922—1942) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.